

Geografia
 Rev – comunità rurale della regione di Askeran nella repubblica del Nagorno Karabakh

Sigla 
 Rev. può essere utilizzato come sigla per indicare la parola Reverendo.

Biologia 
 Rev – proteina codificata dal genoma dell'HIV

Informatica 
 Iomega REV – disco fisso rimovibile della Iomega
 .rev estensione file per la correzione di parti di archivi .rar

Musica 
 Rev – gruppo musicale giapponese
 Rev – album discografico degli Ultra Vivid Scene del 1992
 Rev – album dei Rev del 1993
 Rev – album dei Ten Foot Pole del 1994
 The Rev – batterista statunitense

Altri progetti